«Чёрный Баламут» — роман-трилогия, написанный в 1997 году Генри Лайоном Олди. Роман представляет собой художественное переложение древнеиндийского эпоса «Махабхарата», а также ряда других легенд и преданий Древней Индии, и повествует о предыстории Великой Битвы на поле Куру и вознесении Кришны Джанарданы (чьё имя дословно переводится с санскрита как «Чёрный Баламут»).

Сюжет 
Одной из особенностей романа является очевидное расхождение его финала и сюжетной линии Кришны, аватары Вишну, с буквой и духом канонического эпоса. Признанная многими великим текстом, учащим любви, миру и добродетели «Бхагавадгита» в трилогии становится таинственной и страшной Песнью Господа (что является буквальным переводом названия), орудием Кришны в порабощении полчищ, съехавшихся для битвы на Курукшетре.

Кроме того, бывшие в эпосе главными положительными героями братья Пандавы (признанные сыновья царя Панду, на самом деле являющиеся сыновьями его жен и различных богов) — Юдхиштхира, Бхимасена, Арджуна, Накула и Сахадева — также не являются основными протагонистами трилогии. Вместо этого, повествование ведётся попеременно от лица Индры-Громовержца и трех учеников Рамы-с-топором — Гангеи-Бхишмы, Наставника Дроны и Карны-Секача — игравших антагонистичные роли в оригинальном эпосе.

Сюжет произведения разворачивается в т. н. индийском «номосе» мифологической мультивселенной Олди (см. Теория Семёнова-Зусера).

Издания 
Трилогия состоит из трех романов: «Гроза в Безначалье», «Сеть для миродержцев», «Иди куда хочешь», и зачастую причисляется к жанру фэнтези, хотя более точным будет определение «мифологическое фэнтези».

Исторические несообразности в книге 

 Карна-Секач не мог лечить Раму-с-топором отваром коры хинного дерева, потому что хинное дерево растет только в Южной Америке и его кора была завезена в Европу в XVII веке.
 Перелицовывая русские поговорки и присказки на «древнеиндийский» лад, авторы совершенно напрасно меняют петуха на фазана. Современные домашние куры происходят от одного из диких видов кур, родиной которых является, в частности, Индия.

Литература

Ссылки 
 Отзыв В. И. Солунского о романе
 Отзыв Михаила Зислиса о романе

Индуизм в массовой культуре
Книги по алфавиту
Романы 1997 года
Романы Генри Лайона Олди
Фантастические романы на русском языке